Сен-Максимен-ла-Сент-Бом () — кантон во Франции, в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег (департамент — Вар, округ — Бриньоль). В марте 2015 года после ликвидации кантонов Баржоль и Рьян число коммун кантона возросло с 8 до 19.

Состав кантона 
С марта 2015 года площадь кантона — 814,47 км², включает в себя 19 коммун, население — 47 007  человек, плотность населения — 57,7 чел/км² (по данным INSEE, 2012 год).

В 2012 году в состав кантона входило 8 коммун, численность населения составила 33 670 человек.

Примечания

Ссылки 
 Le canton de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume INSEE 
 Plan du canton de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 
 Localisation du canton de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume на карте Франции